Bélesta (Pireneje Wschodnie) – francuska gmina w regionie Langwedocja-Roussillon
 Bélesta (Ariège) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje